Die Chennai Open 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Januar 2006 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide die Next Generation Adelaide International gespielt. Beide zählten, wie die Chennai Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger Carlos Moyá aus Spanien spielte sich als Setzlistendritter das dritte Mal in Folge ins Finale. Diesmal verlor er dort aber gegen Ivan Ljubičić, der ihn als Topgesetzter in zwei Sätzen schlug und seinen vierten Karrieretitel gewann.
Im Doppel siegten im Vorjahr Lu Yen-hsun und Rainer Schüttler, die dieses Jahr beide nicht erneut gemeinsam am Turnier teilnahmen. Nur Schüttler spielte erneut und erreichte mit Alexander Waske das Halbfinale. Den Titel gewannen Michal Mertiňák und Petr Pála. Es war ihr erster gemeinsamer Titel und der erste überhaupt für Mertiňák.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 355.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 23 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Chennai